

Pessoas
Travis Parrott

Localidades

Parrott (Geórgia)

Desambiguações de sobrenomes